Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

La rue Danton peut faire référence à plusieurs odonymes, nommées en l'honneur de Georges Jacques Danton avocat au Conseil du Roi et homme politique français (1759-1794).

France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Métropole de Lyon :
 Place Danton à Lyon
 Rue Danton à Lyon

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Rue Danton à Saint-Brieuc
 Finistère :
 Rue Danton à Brest
 Ille-et-Vilaine :
 Rue Danton à Rennes

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Rue Danton à Vierzon
 Rue Danton à Bourges
 Indre :
 Rue Danton à Déols
 Rue Danton à Issoudun
 Indre-et-Loire :
 Rue Danton à Tours
 Impasse Danton à Joué-lès-Tours
 Quai Danton à Chinon

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine
 Rue Danton à Levallois-Perret
 Rue Danton à Vanves
 Paris :
 Rue Danton dans le  arrondissement
 Val-de-Marne
 Avenue Danton à Fontenay-sous-Bois

Pays-de-la-Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue Danton à Nantes

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue Danton à Marseille
 Impasse Danton à Marseille

Russie 
 Rue Danton à Astrakhan